San Giovanni della Pigna – diaconia
 Chiesa di San Giovanni della Pigna – chiesa di Roma